Claude Champagne peut désigner :
 Claude Champagne (1891-1965), compositeur québécois ;
 Claude Champagne (1947-), évêque québécois ;
 Claude Champagne (1966-), écrivain et éditeur québécois ; 
 Claude Champagne, astronome québécois.